Vettakobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vettakobben, Houtskär, Åboland, 
 Vettakobben, Esbo, Nyland,

Se även
Vettakobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar